Антрейг-сюр-Трюйер:

 Антрейг-сюр-Трюйер — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Аверон.
 Антрейг-сюр-Трюйер — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.